Het judotoernooi in de klasse boven 78 kilogram voor vrouwen op de Olympische Zomerspelen 2012 vond plaats op vrijdag 3 augustus 2012, de laatste dag van het olympisch judotoernooi. Regerend olympisch kampioene was Tong Wen uit China, die ditmaal genoegen moest nemen met een bronzen medaille. Het goud was voor de Cubaanse Idalys Ortíz. In totaal kwamen 20 judoka's uit 20 landen uit in de zwaargewichtklasse.

Programma 
Alle tijden zijn  (UTC+1)

Toernooischema

Laatste 4

Herkansingen

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Eindrangschikking 

Vrouwen boven 78